Gaćelezi su naselje u sastavu Grada Vodica, u Šibensko-kninskoj županiji.

Sastoji se od Gornjih i Donjih Gaćeleza.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 216 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Ante

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Vodica